Мондино:
 Мондино — деревня в Онежском район Архангельской области.
 Мондино, Жан-Батист — фотограф и режиссёр музыкальных видеоклипов.
 Мондино — до 1964 г. название деревни Черемушки в Новогрудском районе Гродненской области.